

Топоніми 
 Нанджьо (Окінава)
 Повіт Нандзьо

Персоналії 
Нандзьо — японське прізвище.